Karuna kan syfta på:

 Karuna Amman (1966–), en tamilsk gerillaledare i Sri Lanka
 Karuna, Sagu, en före detta kommun i Finland